Fly High kan referere til flere artikler:

 Flight (2009 film), en sydkoreansk film også kendt som Fly High

Musik

Albums 
 Fly High (album), et album fra 2001 af den danske duo Me & My
 Fly High (EP), en EP fra 2013 af Infinite H, eller nummeret af samme navn fra EP'en

Sange 
 "Fly High", en single fra 1972 af Bridget St John
 "Fly High" (sang), en sang fra 2000 af 2000 Ayumi Hamasaki
 "Fly High", en sang af Mad Capsule Markets fra 010
 "Fly High", en sang af Shaggy
 "Flyhigh", en sang af Soulfly fra Primitive
 "Fly High", en sang af W-inds
 "Fly High", en sang fra soundtracket fra computerspillet Salamander
 "Fly High", en sang af Me & My fra albummet albummet af samme navn